Franska Division 11933/1934 vanns av FC Sète.

Poängtabell 

1933 i Frankrike
1934 i Frankrike
Fotbollssäsongen 1933/1934
1933/1934